Classe Gepard può riferirsi a:
Classe Gepard – pattugliatori tedeschi conosciuti anche come classe 143A
Classe Gepard – fregate lanciamissili della Marina Russa